La asociación civil Mediática es una entidad social, educativa y cultural creada en el año 2015 para promover e incentivar la formación en comunicación social y su uso como herramienta para impactar positivamente el entorno. La organización opera en Caracas, Venezuela y realiza actividades que van desde el aprendizaje en debate parlamentario y Modelos de Naciones Unidas  a actividades formativas en materia de comunicación, redes sociales, así como TIC en la educación, el emprendimiento y la sociedad civil.

La organización se ha caracterizado por desarrollar ofertas formativas innovadoras en conjunto con universidades venezolanas. En 2019 se convirtieron en la primera asociación civil en ofertar el Curso de Locución de la UCV de manera completamente In Company y en 2020 en medio de la pandemia del COVID-19 ofertaron en conjunto con la UPEL el Diplomado de Competencias Tecnopedagógicas y Universitarias, siendo la primera oferta que prepara a docentes con enfoque tecnopedagógico en Venezuela.

Programas 
La asociación se organiza a través de programas, que concentran actividades en una arista y enfoque específicos de la comunicación. Los mismos se han ido creando progresivamente dentro de la asociación y actualmente condensan la inmensa mayoría de las iniciativas que la fundación maneja.

Pro Forma

Es el primer programa que creó la organización cuando se fundó y se centra en generar espacios formativos abiertos a todo público en herramientas y áreas comunicacionales como las TIC aplicadas a distintos entornos, las redes sociales, la comunicación efectiva, entre otros. El programa realiza una veintena de talleres, cursos cortos y conferencias todos los años. Entre sus talleristas se encuentran reconocidas figuras de Latinoamérica como Irene Puigvert, Ángel Barceló, Claret Velliz, Fidias G. Arias y Lilver Tovar.

Sine Qua Non

Es el segundo programa de Mediática en ser creado y se centra en formar en los distintos formatos de debate como herramienta didáctica para promover el pensamiento crítico. El programa centra sus esfuerzos en realizar actividades formativas en materia de disciplinas comunicativas como la oratoria, la expresión oral, la argumentación y la negociación en zonas populares de Caracas. Adicionalmente el programa oferta regularmente actividades formativas en Debate Parlamentario y Modelos de Naciones Unidas orientadas a la población de estudiantes universitarios de Caracas y es el organizador del Torneo de Debate Inter-Universitario, uno de las principales competiciones en materia de Debate Parlamentario que se realizan en Venezuela y que lleva tres ediciones hasta la fecha.

Comunicación Política y Ciudadana

Es el tercer y último programa en ser creado por Mediática y se centra en el uso de las TICs y la comunicación como una herramienta para promover el empoderamiento ciudadano. Hasta la fecha ha trabajado en comunidades de los municipios Chacao, Libertador y Sucre, formando a comunidades para darles la capacidad de organizarse y así afrontar los desafíos que enfrentan haciendo uso de las TICs.

Convenios Universitarios

Desde el año 2018, la fundación posee un convenio con la Escuela de Comunicación Social de la UCV para la realización de actividades de extensión. En septiembre del 2019 la organización firmó 3 nuevos convenios con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, habilitándoles para trabajar de manera conjunta en las áreas de pregrado, postgrado y extensión universitaria.

Otras Alianzas 
La asociación también sostiene convenios y alianzas estratégicas con otras entidades privadas como IFISA, AVAA y UNITY.

Referencias 

Fundaciones de Venezuela
Organizaciones de Venezuela
Comunicación
Educación en Venezuela